Bloéb ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Bloéb (* 1968), österreichischer Schauspieler
 Josephine Bloéb (* 1992), österreichische Schauspielerin
 Tobias Bloéb, siehe Tobias Moretti (* 1959), österreichischer Schauspieler
 Nina Bloéb, siehe Nina Proll (* 1974), österreichische Schauspielerin